Penting ist der Name von:

 Penting (Neunburg vorm Wald), Ortsteil der Stadt Neunburg vorm Wald, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Penting (Schorndorf), Ortsteil der Gemeinde Schorndorf, Landkreis Cham, Bayern